Gusental bezeichnet:

 allgemein das Tal der Gusen zwischen Lungitz und St. Georgen, Bezirk Perg in Oberösterreich, siehe Gusen (Fluss)
 Region Gusental, ein Kommunalverband
 Gusental (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich